Plaats in Indonesië
 Kalisalak (Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kalisalak (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Kalisalak (Kebasen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kalisalak (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kalisalak (Margasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kalisalak (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java